Mazun () ist 
 der Name von Prinzessin Mazun al-Maschani
 ein alter persischer Name für das Sultanat Oman. 
 ein ligurischer Name der Gemeinde Masone in der italienischen Provinz Genua